Царёвка — исключённая из учётных данных в 1981 году деревня Кигазинского сельсовета Аскинского района. Ныне урочище  на территории Петропавловского сельсовета Республики Башкортостан Российской Федерации.
Ликвидирована согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР

География 
Находилась возле реки Бурминка и горы Красная.

Согласно справочнику административно-территориальное деления Башкирской АССР на 1 июня 1952 года, селение находилось в 7 км от райцентра (с. Аскино), в 5 км от центра сельсовета — с. Шорохово и в 57 км от станции Щучье Озеро.

История 
В 1952 году — деревня Царёвка, входящая в Шороховский сельсовет.

Исключена из учётных данных согласно Указу Президиума ВС Башкирской АССР от 14.09.1981 N 6-2/327 «Об исключении некоторых населенных пунктов из учетных данных по административно-территориальному делению Башкирской АССР».

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C. 28.

Населённые пункты, упразднённые в 1981 году
Исчезнувшие населённые пункты Аскинского района